Centre de Control de Metro de Barcelona, centre del Ferrocarril Metropolità de Barcelona que gestiona els recursos de l'explotació de la xarxa del metro de Barcelona
 Banco de Castilla-La Mancha, entitat financera castellana amb seu a Conca
 CCM o Cheetah Chrome Motherfuckers, grup hardcore punk italià de la dècada de 1980
 Clews Competition Motorcycles, fabricant de motocicletes anglès amb seu a Bolton